Torbert steht für:

 Torbert (Louisiana), Ort im Pointe Coupee Parish im US-Bundesstaat Louisiana

Torbert ist der Familienname folgender Personen:

 Antuone Torbert (* 1981 oder 1982), US-amerikanischer Schauspieler und Bodybuilder
 Beth Torbert (* 1971), kanadische Punkrock-Sängerin, siehe Bif Naked
 Dave Torbert (1948–1982), US-amerikanischer Musiker
 Kelvin Deion Torbert (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ronald Torbert, US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football

Siehe auch:
 Mount Torbert